

Astronomia 
 Haumea – pianeta nano del sistema solare
 Haumea Corona – formazione esogeologica sulla superficie di Venere.

Biologia 
 Haumea – genere di molluschi della famiglia Pectinidae

Geografia 
 Haumea – Ghiacciaio dell'isola Alessandro I, in Antartide

Mitologia 
 Haumea – divinità della mitologia hawaiana